US Open 2011 – ostatni, czwarty w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbywał się pomiędzy 29 sierpnia a 12 września, na twardych kortach nowojorskiego USTA Billie Jean King National Tennis Center. Była to 131. edycja rozgrywek.

Tytułu w grze pojedynczej mężczyzn bronił Hiszpan Rafael Nadal. Obrończyni tytułu w singlu kobiet, Belgijka Kim Clijsters, wycofała się z turnieju z powodu kontuzji mięśni brzucha. W grze podwójnej tytułów bronili: Vania King w parze z Jarosławą Szwiedową oraz amerykańscy bracia Bob i Mike Bryan.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Turnieje zawodników na wózkach

Gra pojedyncza mężczyzn na wózkach

Gra pojedyncza kobiet na wózkach

Gra podwójna mężczyzn na wózkach

Gra podwójna kobiet na wózkach

Rezygnacje 
  Kim Clijsters
  Alisa Klejbanowa
  Ágnes Szávay
  Timea Bacsinszky
  Dinara Safina

  Tommy Robredo
  Milos Raonic
  Sam Querrey
  Pablo Cuevas
  Jérémy Chardy
  Łukasz Kubot
  Lleyton Hewitt

Dzikie karty

Obrońcy tytułów

Porażki rozstawionych

Kobiety

Mężczyźni

Przypisy

Bibliografia 
 
 

US Open 2011
2011 w stanie Nowy Jork